Soleri peut renvoyer à :

Patronymie

 Marcello Soleri (1882-1945), un homme politique italien ;
 Paolo Soleri (1919-2013), un architecte, écrivain, sculpteur, urbaniste et artiste italo-américain.

Toponymie
 la commune de Soléri, en italien Solero